Bay Harbor ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Harbor (Delaware), im Sussex County
 Bay Harbor (Bay County, Florida)
 Bay Harbor (Broward County, Florida)
 Bay Harbor (Texas), im Galveston County
 Bay Harbor Estates, im Ocean County, New Jersey
 Bay Harbor Islands, im Miami-Dade County, Florida